Brenda Yudith Bedolla-García (1974) es una profesora, y botánica mexicana, desarrollando actividades académicas y científicas en el Laboratorio de Sistemática Molecular, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Realizó la licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico de Durango. Obtuvo su maestría por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y en la actualidad, está en el doctorando en biología en la Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.

Algunas publicaciones 
 . 2011. Dos nuevas especies de Salvia (Lamiaceae) del Centro Occidente de México. Acta Botánica Mexicana 95: 51-63  en línea

 --------------------------------------, ---------------------------------. 2010. Revisión taxonímica de Salvia Sec. Polystachyae (Lamiaceae). Congreso Latinoamericano de Botánica. 4 al 10 octubre. La Serena, Chile

 --------------------------------------, ---------------------------------. 2006. An assessment of genetic diversity in Desmodium sumichrastii (Fabaceae) of central Mexico. Can. J. Bot. 84: 876-886

Fuentes 
 . 1992. Authors of plant names: a list of authors of scientific names of plants, with recommended standard forms of their names, including abbreviations. Edición	reimpresa de Royal Botanic Gardens, Kew, 732 pp. ISBN 0947643443

 . 2001. Catálogo de autores de plantas vasculares de México. Editor UNAM, 40 pp. ISBN 9683690912, ISBN 9789683690913

Referencias

Enlaces externos 

 

 

Botánicas de México
Escritores de divulgación científica
Escritores en español del siglo XXI
Exploradores de México
Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Alumnado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo